Saheed Idowu (* 3. Januar 1990 in Brazzaville) ist ein kongolesischer Tischtennisspieler. Er nahm an den Olympischen Spielen 2012 teil und gewann bei jedem afrikanischen Turnier mindestens einmal eine Medaille.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Saheed Idowu Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 28. November 2020)
 Saheed Idowu in der Datenbank von sports-reference (englisch) (archiviert; abgerufen am 28. November 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Republik Kongo)
Olympiateilnehmer (Republik Kongo)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Afrikaspielen (Republik Kongo)
Kongolese (Republik Kongo)
Geboren 1990
Mann